Олдред () — фамилия.

Известные носители 
  (1886—1963) — британский политический деятель, анархо-коммунист.
  (род. 1921) — британский звукорежиссёр, номинант на премии Британской и Американской киноакадемий (1969, 1971).
  (1945—2016) — австралийский политик, член Палаты представителей от Хенти (1975—1980), Брюса (1983—1990) и Дикина (1990—1996).
  (род. 1987) — британский гребец, бронзовый медалист Чемпионатов мира в лёгких двойках (2013) и лёгких четвёрках (2014).
  (род. 1969) — британский крикетчик, игрок команды Дербишира.
 Олдред, Саймон — фронтмен британской рок-группы .
  (род. 1968) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (род. 1990) — британский футболист, финалист Кубка Шотландии в составе клуба «Мотеруэлл» (2018).

См. также